Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1972–1973-as szezonja volt a Serie A hetvenegyedik idénye. A bajnok a Juventus lett. Ez volt a klub tizenötödik bajnoki címe.

Részt vevő csapatok

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1972-73
 Serie C 1972-73
 Serie D 1972-73
 Coppa Italia 1972-73

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1